Пашинін Анатолій Анатолійович (нар. 15 вересня 1978, Світловодськ, Кіровоградська область) — український актор театру
 Пашинін Олег Олексійович (рос. Олег Алексеевич Пашинин, нар. 12 вересня 1974, Дегтянка, Тамбовська область) — колишній узбецький та російський футболіст.
 Анатолій Пашинін — російський актор, воїн «Української добровольчої армії».
 Костянтин Пашинін — офіцер ВСУ, брав участь у захисті Донецького аеропорту.

Примітки